Liparis (orchideeëngeslacht), een geslacht van orchideeën;
Liparis (dier), een geslacht van vissen;
Liparische Eilanden, zie: Eolische Eilanden